

Silk Way Group 
Авиаперевозчик входит в группу компаний Silk Way Group, в составе которой также функционируют компании Silk Way Airlines и Silk Way Technics.

История  
Silk Way West Airlines, основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шёлкового пути, является крупнейшей грузовой авиакомпанией Каспийского региона. 

Первый грузовой рейс осуществлён в июле 2012 года самолетом Boeing 747-400F по маршруту Баку - Франкфурт-Хан.

Флот 
Базируясь на территории Международного Аэропорта Гейдар Алиев, авиакомпания ежемесячно выполняет около 350 рейсов по миру посредством 12 специализированных грузовых самолетов Boeing 747-8F и 747-400F. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 420 тыс. тонн. Авиакомпания постоянно расширяет свою маршрутную сеть, охватывая более 40 направлений, включая крупнейшие аэропорты Европы, стран СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии.

С целью расширения флота, 28 апреля 2021 года Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с Boeing о приобретении пяти современных двухдвигательных грузовых самолетов Boeing 777F. 

28 июня 2022 года подписано соглашение с Airbus о покупке двух самолётов A350F. Поставка планируется на 2027—28 год.

Награды 
Южнокорейский аэропорт Инчхон удостоил Silk Way West Airlines престижной награды «Грузовая авиакомпания 2020 года».  
Обладая GDP-сертификатом (Good Distribution Practice), Silk Way West Airlines расширила продуктовую линейку в области транспортировки товаров медицинского назначения и услуг фармацевтической логистики. Выполняя ведущую роль в глобальной транспортировке товаров медицинского назначения, Silk Way West Airlines перешла на качественно новый уровень по транспортировке грузов, чувствительных ко времени и температуре.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Авиакомпании Азербайджана
Грузовые авиакомпании